Rojek ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Rojek (1897–1975), deutscher Jurist, Politiker und NS-Opfer
 Marian Rojek (* 1955), polnischer Bischof